Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa BBVA Colsanitas) van 2012 vond plaats van 13 tot en met 19 februari in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Lourdes Domínguez Lino was als zevende geplaatst, maar bracht het niet verder dan de tweede ronde. Ook het eerste reekshoofd Marina Erakovic sneuvelde in de tweede ronde. Het was de ongeplaatste negentienjarige Spaanse Lara Arruabarrena Vecino die het toernooi won en daarmee haar eerste WTA-titel veroverde. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Russische Aleksandra Panova in twee sets.

Dubbelspel – Titelhoudsters Edina Gallovits-Hall en Anabel Medina Garrigues hadden zich niet als team ingeschreven om hun titel te verdedigen. Edina Gallovits-Hall bereikte samen met Karin Knapp de halve finale. Het als eerste geplaatste duo Eva Birnerová / Aleksandra Panova won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Mandy Minella en Stefanie Vögele.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2012
Bogota